Дело Осиповой — собирательный термин, в который входят уголовные дела людей с фамилией Осипова, а именно:

 Дело Богданы Осиповой — уголовный процесс по обвинению россиянки Богданы Осиповой в похищении ребенка и вымогательстве.
 Дело Людмилы Осиповой — уголовный процесс по обвинению экс-директора калининградского лицея № 49 Людмилы Осиповой в растрате пожертвований.
 Дело Таисии Осиповой — уголовный процесс по обвинению в сбыте наркотиков российской журналистки и активистки незарегистрированной партии «Другая Россия» Таисии Осиповой.